Marrakesch bezeichnet:
 Marrakesch, Stadt in Marokko
 Marrakesch (Präfektur), Präfektur in Marokko
 Marrakesch (1966), britische Filmkomödie von 1966
 Marrakesch (1998), britisch-französisches Filmdrama von 1998
 Das Traumschiff: Marrakesch, deutscher Fernsehfilm von Alfred Vohrer von 1983

Siehe auch:
 Marrakesch-Abkommen, Weltwirtschaftsabkommen von 1994